Riksväg 7  kan syfta på:

Riksväg 7, Estland
Riksväg 7, Finland
Riksväg 7, Nederländerna
 Riksvei 7, Norge – en väg i Norege, se Lista över riksvägar i Norge
Riksväg 7 – gamla Rikssjuan i Sverige, gick mellan Göteborg och Karlstad och ingår numera i E45